Evelina van Millingen (Constantinopla, 4 de abril de 1831 — Veneza, 25 de junho de 190) foi uma romancista e escritora inglesa.